Karni peut désigner :

Patronyme 

Waldemar Karni, ancien arbitre finlandais de football des années 1950.

Toponyme 

Poste-frontière de Karni, un point de passage aujourd'hui fermé, permettant le transit entre Israël et la Bande de Gaza.

Pseudonyme 

 Karni Mata, une sage hindoue qui serait morte à l'âge de 151 ans ;
 Temple de Karni Mata, un temple hindouiste situé à Deshnoke, au Rajasthan dans le Nord-Ouest de l'Inde. Il est dédié à la sage Karni Mata.
Patronyme juif